Rothley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Rothley – stacja kolejowa w mieście Rothley w hrabstwie Leicestershire
 Rothley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Willi Rothley – niemiecki polityk